EKL steht für:
 Einzelkämpferlehrgang der Bundeswehr
 Eesti Kirjanike Liit, estnischer Schriftstellerverband
 Evangelisches Kirchenlexikon
 VEB Elektrokohle Lichtenberg, ehemaliger volkseigener Industriebetrieb
 Eidgenössische Kommission für Lufthygiene
 Eicher EKL 11, deutscher Traktor von Eicher
 Eicher EKL 15, deutscher Traktor von Eicher
 Eicher EKL 15/I, deutscher Traktor von Eicher
 Eicher EKL 15/II, deutscher Traktor von Eicher

ekl steht für:
 Kol (Munda-Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Bangladesch

Abkürzung